Nana est un prénom, dérivé d'Anna. C'est aussi devenu un nom commun, argotique puis familier, pour désigner une jeune femme : une nana, offrant un équivalent féminin à « mec ».

Sciences et techniques

Biologie 
 En taxonomie nana, nominatif singulier d'un substantif latin signifiant « naine », est employé comme épithète spécifique. Pour les espèces concernées, voir la liste générée automatiquement ;
 La menthe nana (Mentha spicata var. nahnah) est une menthe verte d'Afrique du Nord.

Chimie 
 NANA est une abréviation de l'anglais N-Acetyl Neuraminique Acid (acide sialique).

Informatique 
 Nana est une bibliothèque logicielle C++ multiplate-forme pour créer des interfaces graphiques.

Météorologie 
 Plusieurs cyclones tropicaux sont nommés .

Sciences humaines et sociales

Histoire 
 Dans la mythologie grecque, Nana est  la fille du dieu fleuve Sangarios ;
 Dans la mythologie mésopotamienne, Nanâ est l'un des noms de Nanaya, déesse de l'amour et de la guerre ;
 Nana était un chef de guerre apache au .

Culture et société

Arts plastiques 
 Nana est un tableau d'Édouard Manet ;
 Les Nanas sont des sculptures de Niki de Saint Phalle.

Cinéma 
 Nana est un film français réalisé par Jean Renoir en 1926, avec Catherine Hessling dans le rôle-titre ;
 Nana est un film américain réalisé par Dorothy Arzner et George Fitzmaurice en 1934, avec Anna Sten dans le rôle-titre ;
 Nana est un film mexicain réalisé par Roberto Gavaldón en 1944 ;
 Nana est un film français réalisé par Christian-Jaque en 1955, avec Martine Carol dans le rôle-titre ;
 Nana: Le désir est un film italien réalisé par Dan Wolman en 1983, avec Katya Berger dans le rôle-titre ;
 Nana est un film japonais réalisé par Kentarô Ôtani en 2005 ;
 La Nana est un film chilien réalisé par Sebastián Silva, sorti en 2009, avec Catalina Saavedra dans le rôle-titre ;
 Nana est un film français réalisé par Valérie Massadian en 2011 ;  
 Nana (titre original : Before, Now, & Then) est un film indonésien réalisé par Kamila Andini et sorti en 2022.

Littérature 
 Nana est un roman d'Émile Zola paru en 1880, neuvième de la série Les Rougon-Macquart ;
 Nana est le personnage de la mère de l'écrivain dans l'univers de Michel Tremblay ;
 Nana est une série (manga et anime) japonaise ;
 Nana est un personnage de la bande dessinée Tom-Tom et Nana.

Musique 
 Nana Mouskouri est une chanteuse populaire grecque ;
 Nana est le nom de scène de la chanteuse Nanako Takushi du groupe japonais MAX ;
 Nana est le nom de scène de Im Jin-ah, chanteuse sud-coréenne du girl group After School.

Télévision 
 Nana est une mini-série française réalisée par Maurice Cazeneuve en 1981, avec Véronique Genest dans le rôle-titre ;
 Nana est un téléfilm d'Alberto Negrin de 1999 ;
 Nana est un téléfilm français en 2 parties, réalisé par Édouard Molinaro en 2001, avec Lou Doillon dans le rôle-titre.

Entreprises et produits 
 Nana est une marque d’hygiène féminine, propriété de la société SCA ;
 NANA Regional Corporation est l'une des treize sociétés nationales créées par les Iñupiat d'Alaska dans le cadre du de lAlaska Native Claims Settlement Act'' en 1971.

Sports 
 Nana est le surnom d'Emanuel Matola, footballeur mozambicain ;
 Dominique Marie André Nana, footballeur et homme politique burkinabè.

Toponyme 

 Nana, une commune du Burkina Faso ;
 la Nana, un cours d'eau affluent de la Mambéré en République centrafricaine ;
 Nana, commune située en Roumanie.

Patronyme 

 Serge Yanic Nana (1969-), expert financier camerounais.

Homonymie d'hydronyme
Épithète spécifique